

Населені пункти та їхні частини
 Забеле — село в гміні Котля Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Забеле — село в гміні Радинь-Підляський Радинського повіту Люблінського воєводства
 Забеле — село в гміні Недзьв'яда Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Забеле — село в гміні Сточек-Луковський Луківського повіту Люблінського воєводства
 Забеле — село в гміні Жекунь Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Забеле — село в гміні Стшеґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Забеле — село в гміні Ясвіли Монецького повіту Підляського воєводства
 Забеле — село в гміні Кольно Кольненського повіту Підляського воєводства
 Забеле — село в гміні Ставіські Кольненського повіту Підляського воєводства
 Забеле — село в гміні Вельбарк Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Забеле — частина міста Тухув у Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Забеле — частина міста Чеховіце-Дзедзіце в Бельському повіті Сілезького воєводства
 Забеле — частина села Кожушкі в гміні М'єндзижець-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Забеле — частина села Бжезіни в гміні Любартів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Забеле — частина села Ґоломб у гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Забеле — частина села Пшебечани в гміні Біскупіце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Забеле — частина села Плесьна в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Забеле — частина села Седлиська в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Забеле — осада в гміні Лаґув Свебодзінського повіту Любуського воєводства

Примітки